Premier League 1992/93 var den første sæson af Premier League. Manchester United vandt sæsonen, mens Crystal Palace, Middlesbrough og Nottingham Forest rykkede ned i The Championship. Sæsonen begyndte den 15. august 1992 og sluttede den 11. maj 1993. Ligaen bestod af de 22 klubber, der brød ud af English Football League i slutningen af sæsonen 1991-92.

Ligatabel 

K = Kampe spillet; V = Kampe vundet; U = Kampe uafgjortt; T = Kampe tabt; MF = Mål for; MM = Mål imod; P = Point

Topscorerliste 

1992-93